Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Howard, nach den Offizieren Charles W. Howard beziehungsweise Jimmie E. Howard:

USS Howard (DD-179), Zerstörer der Wickes-Klasse, in Dienst von 1920 bis 1945
USS Howard (DDG-83), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 2001

Howard